Фра:

 Фра Бартоломео (1472—1517) — один из выдающихся представителей флорентийской школы живописи.
 Фра Беато Анджелико (1400—1455) — итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, доминиканский монах.
 Фра Джованни Джокондо (ок. 1433—1515)  — итальянский гуманист и эрудит, зодчий, инженер, археолог, писатель и антиквар.
 Фра Карневале (ок. 1420/1425—1484) — итальянский художник, монах-доминиканец.
 Фра Мауро — венецианский монах ордена камальдулов.